Paulo Cezar (cantor)
 Giant Silva, lutador de MMA
 Paulo da Silva, futebolista paraguaio
 César Peixoto, futebolista português

Desambiguações de antropônimos